Replicatore (Star Trek) – una tecnologia fittizia nell'universo di Star Trek.
Replicatori (Stargate) – una specie fittizia nell'universo di Stargate.